Symfonie voor strijkers (Leighton), een symfonie van de Britse componist Kenneth Leighton
 Symfonie voor strijkers (Schuman), een symfonie van de Amerikaanse componist William Schuman
 Symfonie voor strijkers (Sjostakovitsj), een bewerking door Rudolf Barshai van Sjostakovitsj 10e strijkkwartet tot een versie voor strijkorkest

G Strijkers